Баленко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Баленко Ігор Миколайович — український політик, бізнесмен, засновник та бенефіціар мережі супермаркетів «Фуршет».
 Баленко Микола Пилипович — Герой Радянського Союзу.
 Баленко Олександра Георгіївна — народний депутат СРСР від Камчатської області.
 Баленко Олександр Олексійович — Герой Радянського Союзу.

Українські прізвища
Прізвища на -енко